Siva – una delle principali divinità induiste
Siva – fiume della Russia europea orientale
Siva – denominazione per primo modello di automobile costruito dalla Chiribiri nel 1914
Siva – piccola fabbrica automobilistica attiva a Lecce negli anni sessanta
Siva – singolo del 1991 degli Smashing Pumpkins
 Siva – asteroide areosecante
Siva Tau – danza di guerra samoana